Томас Фрай (; род. 17 апреля 1980) — швейцарский биатлонист.

Биография 
До 2007 года занимался лыжными гонками, выступал на этапах Кубка мира. В биатлон перешёл в сезоне 2006/2007.

Завершил карьеру по окончании сезона 2010/11 годов.

Спортивная карьера (биатлон)

Участие в Олимпийских играх

Участие в Чемпионатах мира

Участие в Чемпионатах Европы

Карьера в Кубке мира 
 Дебют в кубке мира — 4 января 2008 года в эстафете в Оберхофе — команда не финишировала
 Первое попадание в очковую зону — 13 марта 2008 года 28 место в спринтерской гонке в Хольменколлене.
 Первый подиум — 19 декабря 2009 года 3 место в спринтерской гонке в Поклюке.

Общий зачет в Кубке мира 
 2007/08 — 89-е место
 2008/09 — 77-е место
 2009/10 — 39-е место
 2010/11 — 89-е место

Ссылки 
 Профиль FIS
 Профиль IBU

Лыжники по алфавиту
Лыжники Швейцарии
Биатлонисты Швейцарии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года